Con il termine florencite ci si può riferire ai seguenti minerali:
Florencite-(Ce)
Florencite-(La)
Florencite-(Nd)
Florencite-(Sm)